

Œuvres 

 Jumanji, livre de Chris Van Allsburg publié en 1981 ;
 Jumanji, film de Joe Johnston adapté du livre et sorti en 1995 ;
 Jumanji, série animée adaptée du film et diffusée entre 1996 et 1999 ;
 Jumanji : Bienvenue dans la jungle (Jumanji: Welcome to the Jungle), film de Jake Kasdan, suite du film de 1995, sorti en 2017 ;
 Jumanji : Next Level, film de Jake Kasdan, suite du film de 2017, sorti en 2019.
Ces œuvres sont créées et exploitées dans le cadre de la franchise Jumanji.

Autre 
 Jumanji est un navigateur web fondé sur WebKit.